Rupa peut désigner :
Rupa, une localité de Croatie située dans la municipalité de Matulji, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Rūpa, (en pali et sanskrit), un terme qui signifie physique et renvoie à plusieurs concepts bouddhiques : le corps, le monde de la forme, les objets correspondant au sens du toucher, ...
Lac Rupa, un lac du Népal.